Джаманта́й Аса́нов (; 1918 год, село Кыш-Булак — ?, Узгенский район) — звеньевой колхоза «Эркин-Тоо» Узгенского района Ошской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1949)

Родился в 1918 году в крестьянской семье в селе Кыш-Булак (сегодня — Узгенский район) С 1936 года — разнорабочий одного из колхозов Узгенского района. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родное село. С 1945 по 1953 года — звеньевой полеводческой бригады колхоза «Эркин-Тоо» Узгенского района.

В 1948 году звено Джамантая Асанова собрало в среднем по 23,1 центнеров пшеницы с каждого гектара ан участке площадью 30,3 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1973 году вышел на пенсию.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1